Bla Bla Blou est un album d'Henri Dès sorti en 1968.

Liste des chansons 

 Face A: Bla Bla Blou
 Face A: Un flocon de neige

 Face B: S'il faut choisir
 Face B: Cet été

Références 

Album musical sorti en 1968
Album d'Henri Dès